Антони Паламедес (; 1601, Делфт (Южная Голландия) — 27 ноября 1673, Амстердам) — голландский живописец Золотого века Нидерландов. Мастер жанровых портретов, бытовых картин, натюрморта. Представитель Делфтской школы живописи, один из ранних голландских реалистов.

Биография 
Родился в Делфте в 1601 году в семье с ремесленными традициями. Сын скульптора и гончара, занимавшегося изготовлением ваз, или, по другой информации, каменотёса. Учился в мастерской художника-портретиста Михиля Янсона ван Миревельта. Некоторые источники называют его наставником амстердамского художника Хендрика Пота, который работал в Делфте в 1620-х годах. В 1621 году был принят в гильдию святого Луки, в составе этого объединения в течение жизни в 1635, 1658, 1663 и 1672 годах становился деканом. В 1623—1627 годах жил в городе Харлем. В 1630 году женился на Анне Йоостен ван Гоорендейк (), в браке с которой родилось 6 детей. В течение 1620—1640-х годов финансовое положение художника было стабильным, о чём свидетельствуют значительные средства, полученные от продажи картин, а также покупка дома стоимостью 3400 гульденов. В 1651 году умирает его первая жена, после чего он женится во второй раз на Агате Воедеварт (), но этот брак считается несчастливым. Семейные неурядицы сопровождались денежными трудностями. В конце 1668 года Паламедесу пришлось взять кредит в Делфтском муниципалитете на покрытие своих долгов. Не решив всех своих финансовых и семейных проблем, художник в 1673 году уехал в Амстердам, где вскоре умер.

Творчество 
Представитель Делфтской школы живописи, один из ранних голландских реалистов. Мастер жанровых портретов, бытовых картин, натюрморта и пейзажа. Его работам присуща мастерская передача предметов быта, тканей, одежд и т. д. В портретах он наследовал и продолжил творчество своего учителя Миревельта, в жанровой живописи был последователем гарлемских и амстердамских мастеров. Его творчество представлено в галереях Амстердама, Антверпена, Берлина, Касселя, Гааги, Мюнхена, Парижа, Москвы, Санкт-Петербурга, Роттердама, Вены и др. Искусствовед А. И. Сомов писал, что художнику присуща: «Жизненность, тонкая характеристика действующих лиц и положений, мягкость и плавность тщательного, порой крайне деликатного письма и превосходно разыгранный эффект светотени…». Кроме того, его работы представляют интерес в качестве художественных свидетельств, знакомящих с голландскими нравами его эпохи. По мнению ряда исследователей, «интерьерные» работы Паламедеса повлияли на творчество Якоба ван Велзена, которого некоторые даже называют его учеником. Однако существует точка зрения, что напротив, ван Велзен, мог оказать влияние на Паламедеса, так как первые атрибутированные картины последнего созданы не ранее 1632 года, то есть позже установленных работ ван Велзена в бытовом жанре.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Картины Антони Паламедеса

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1601 году
Родившиеся в Делфте
Умершие 27 ноября
Умершие в 1673 году
Умершие в Амстердаме
Художники по алфавиту
Художники золотого века Голландии
Члены Гильдии Святого Луки (Делфт)